Das alte Lied ist der Titel folgender Werke:

 Das alte Lied (1920), deutscher Stummfilm von Karl Otto Krause
 Das alte Lied (1927), österreichisches Lied von Hilde Loewe-Flatter mit Text von Fritz Löhner-Beda
 Das alte Lied (1930), deutscher Liebesfilm von Erich Waschneck
 Das alte Lied (1945), deutscher Liebesfilm von Fritz Peter Buch
 Das alte Lied…, deutsches Filmdrama von Ula Stöckl (1991)